Danilovgrad (chirilic: Даниловград) este un oraș din centrul Muntenegrului, cu o populație de 5.208 locuitori (conform recensământului din 2003). Este reședința comunei cu același nume și este drumul principal între cele mai importante centre urbane din Muntenegru: Cetinje și Podgorica.

Demografie

Referințe

Legături externe

 Official site

 

Orașe din Muntenegru
Comuna Danilovgrad